Voici la liste des planètes mineures numérotées de 440001 à 441000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 440001 à 441000

440001-440100

440101-440200

440201-440300

440301-440400

440401-440500

440501-440600

440601-440700

440701-440800

440801-440900

440901-441000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000